Popularment, es coneix per pet de llop diferents bolets del gènere Lycoperdon, Bovista, Calvatia i Vascellum, entre ells:
 pet de llop perlat (Lycoperdon perlatum), bolet de la família de les licoperdàcies.
 pet de llop gris (Bovista plumbea), bolet de la família de les agaricàcies.
 Lycoperdon nigrescens, bolet de la família de les licoperdàcies.
 pet de llop moll (Lycoperdon molle), bolet de la família de les licoperdàcies.
 pet de llop eriçat (Lycoperdon echinatum), bolet de la família de les licoperdàcies.
 pet de llop de prat (Lycoperdon pratense), bolet de la família de les licoperdàcies.

Referències